Ф'южн (музичний жанр) — напрямок у рок-музиці.
 Ф'южн (кухня) — кухня, що поєднує елементи різних кулінарних традицій.

